Mon amour – singolo di Gigi D'Alessio del 2001
Mon amour – singolo di Stromae e Camila Cabello del 2022
Mon amour, mon amour – film francese del 1967